Geistbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Geistbeck (1853–1925), deutscher Geograph und Schulbuchautor
 Martin Geistbeck (* vor 1937; † nach 1966) deutscher Turner
 Michael Geistbeck (1846–1918), deutscher Geograph und Schulbuchautor